В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 5-7, 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (півфінал)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)

 Відсутня
 Біллі Джин Кінг (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis